Биомеханика:

 Биомеханика — раздел естественных наук, изучающий на основе моделей и методов механики механические свойства живых тканей.
 Биомеханика — театральный термин, введённый В. Э. Мейерхольдом для описания системы упражнений.